Eichler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Wilhelm Eichler
 Hansjörg Eichler